А́нгеркоски () — финская фамилия. Известные носители:

  (1906—1939) — финский актёр.
 Ангеркоски, Сийри (1902—1971) — финская актриса.